Chivulescu ist rumänischer Familienname:
 Alina Chivulescu (* 1974), Schauspielerin
 Vasile Chivulescu (1929–1998), rumänischer Politiker (PCR) und Diplomat